Merey (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Mérey-sous-Montrond, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Mérey-Vieilley, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)